In 1984 werd het 80ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 1 juli tot 16 december. Fluminense werd kampioen.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Tweede toernooi - Taça Rio

Finaleronde

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1984